directeur, Chef, superieur: Principaal was tot op het einde van de 20e eeuw veel gebruikt in Vlaamse katholieke middens om een lokale directeur aan te duiden, zoals bijvoorbeeld in katholieke scholen, en bij de gouwen van de Salesianen van Don Bosco
Principaal (commissionair), de opdrachtgever van een commissionair
Principaal (compositie), de belangrijkste stem in een muzikale compositie
register (orgel), prestant, het belangrijkste register van een orgel
Principaal (duel), elk van de beide strijdende partijen bij een duel (in tegenstelling tot de secondanten)